Дми́трий Влади́мирович Бороди́н (8 октября 1977, Ленинград, СССР) — российский футболист, вратарь, тренер.

Карьера 
Известен по выступлениям за «Торпедо» из Москвы. Неоднократно призывался в сборную России, но ни одной игры так и не сыграл. В феврале 2008 года подписал контракт с «Сибирью» по схеме 1+1. В конце июля 2008 руководство «Сибири» по взаимной договорённости расторгло контракт. Спустя неделю Бородин подписал контракт с махачкалинским «Анжи» до конца сезона 2008 года. В феврале 2009 года подписал контракт с петербургским «Зенитом» на 4 года. В сезоне 2009 года тренерский штаб зенитовцев посчитал необходимым предложить Бородину выступать за одну из российских команд на правах аренды. Спустя два дня главный тренер «Зенита» Дик Адвокат заявил, что его весьма удивил этот трансфер. В сезоне 2010 сыграл за основной состав «Зенита» один матч: 20 ноября против экс-чемпиона России казанского «Рубина» (2:2). В сезоне 2011 принял участие в товарищеском матче с «Баварией» и игре чемпионата «Спартаком» из Нальчика, сыграв в них по тайму.

В высшей лиге в составе «Зенита», «Торпедо» и «Химок» сыграл 114 матчей, пропустил 138 мячей.
В июне 2012 года генеральный директор ФК «Зенит» Максим Митрофанов сообщил, что тренерский штаб больше не рассчитывает на Бородина, и ему будут подыскивать новую команду. В декабре 2012 года Бородин объявил о завершении карьеры сразу после истечения действующего контракта.

В сезоне 2013/14 работал тренером в молодёжном составе «Зенита». С 2015 года — тренер вратарей в петербургском «Динамо»; с 2018 года, после переезда команды, входит в тренерский штаб ФК «Сочи».

Личная жизнь 
Жена Светлана и два сына: Даниил и Илья.

Достижения 
  «Зенит»
 Финалист Кубка Интертото: 2000
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2001, 2009
 Обладатель Кубка России: 2009/10
 Чемпион России: 2010, 2012
 Обладатель Суперкубка России: 2011

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Бородин: «Спаллетти спросил: „Дима что, пивную ванну принимал?“», 26 декабря 2012, sports.ru, интервью Юрию Дудю
 В «Зените» и сборной он отвечал за пиво и атмосферу. Вы любите такие интервью, 28 апреля 2018, sports.ru, интервью Евгению Маркову
 Профиль на сайте «Зенита»
 Профиль на сайте «Зенита» (архив)
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив-д» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Локомотив» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Химки»